Список утраченных фильмов России (1911) — список утраченных фильмов России отснятых в 1911 году, отсортированный в алфавитном порядке. Все фильмы (кроме «Электрического телеграфа») художественные. В каталоге Вишневского фильмам 1911 года соответствуют номера 67-139, 1735-1785, 2009.

Легенда

Список

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Миславский В. Кино в Украине. 1896-1921. Факты. Фильмы. Имена. Харьков : Торсинг, 2005. 
 
 
 

Списки утраченных фильмов Российской империи